Будеч може бити:

 Будеч (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Будеч (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република